Hälsingborg kan syfta på:

 Hälsingborg – stavning mellan 1912 och 1971 av staden Helsingborg
 Hälsingborg, Vindelns kommun  – en by i Vindelns kommun, Västerbottens län